Enzensberger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Enzensberger (1931–2009), deutscher Anglist und Schriftsteller
 Hans Magnus Enzensberger (1929–2022), deutscher Schriftsteller
 Horst Enzensberger (* 1944), deutscher Historiker
 Marianne Enzensberger (* 1947), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Theresia Enzensberger (* 1986), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Ulrich Enzensberger (* 1944), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Enzenberger
 Enzensperger